Le mot cornu peut désigner :
 cornu (ou corne), un diacritique utilisé en vietnamien ;
 cornu, un instrument de musique à vent d’origine étrusque ;
 Cornu, un insecte de l’ordre des Coleoptera ;
 Cornu (Helix), un genre d’escargot ;
 Cornu, un groupe de rock français.

Patronyme 

Cornu est un patronyme qui signifie niais ou sot en ancien français; parfois sobriquet pour désigner un mari trompé.

 Alfred Cornu (1841-1902), physicien français ;
 André Cornu (1912-2003), architecte naval français ;
 André Cornu (1892-1980), homme politique français ;
 Auguste Cornu (186-1949), statuaire français ;
 Aurora Cornu (1939-2021), poétesse, écrivaine et actrice franco-roumaine ;
 Charles Cornu (1888-1966), procureur général de Genève de 1932 à 1960 ;
 Charles Vital-Cornu (1851-1927), dessinateur et statuaire français ;
 Daniel Cornu (1939-), journaliste suisse ;
 Dominique Cornu (1985-), coureur cycliste belge ;
 Eugène Cornu (1903-1987), architecte naval français ;
 Gabriel Cornu (?-1763), peintre français
 
 Jacques Cornu (1953-), pilote de vitesse moto suisse ;
 Jacques-Gérard Cornu (1925-2011), réalisateur français ;
 Jean Cornu (1650-1715), sculpteur français ;
 
 Jean-Jean Cornu (1819-1876), peintre paysager français ;
 Jo Cornu (1944-), millionnaire belge ;
 Manuel Cornu (1993-), grimpeur français ;
 Maxime Cornu (1843-1901), botaniste français ;
 Paul Cornu (1881-1914), archiviste et historien français ;
 Paul Cornu (1881-1944), pilote du premier hélicoptère ;
 Philippe Cornu (1957-), tibétologue français et spécialiste du bouddhisme ;
 Richard Cornu (19?-), compositeur de musique de films.
 Sébastien Cornu (1804-1870), peintre français d'histoire ;
 Vincen Cornu (1954-), architecte français ;
 Famille Cornu-Thénard

Toponyme 
 Cornu, commune roumaine du județ de Prahova ;
 Cornu Luncii, commune roumaine du județ de Suceava ;
 Cornu, village roumain de la commune de Bucerdea Grânoasă ;
 Cornu, village roumain de la commune de Orodel.

Voir aussi 
 , , ,  et Corps-Nuds.